
Termin -{ANF}- ima više značenja.
 Atriopeptin, hormon
 Algebarska normalna forma, method standardizacije i normalizacije logičkih formula